Отты 
 Отты (Хакасия) — село в Хакасии.
 Отты (Чечня) — хутор в Чечне.